Камал Хасан (, , ; род. 7 ноября 1954 года, Парамакуди, Раманатхапурам, Тамилнад, Индия) — индийский актёр, продюсер, сценарист,политик, режиссёр, закадровый певец и поэт, работающий в основном в Колливуде. Обладатель многочисленных наград, в том числе 4 Национальных кинопремий, Filmfare Award за лучшую мужскую роль, 17 Filmfare Awards South.
Награждён правительственными наградами Падма Шри (1990) и Падма Бхушан (2014). Кавалер ордена искусств и литературы (2016).

Биография 
Камал Хасан родился 7 ноября 1954 года в семье тамильских брахманов в городе  округа Раманатхапурам штата Тамилнад. Его отец Д. Шринивасан, юрист по профессии, был борцом за свободу. У актёра есть два старших брата — Чарухасан (р. 1930) и Чандрахасан (р. 1936), оба юристы, и сестра Налини (р. 1946), танцовщица. Чарухасан снимается в кино с 1980 года. Камал Хасан был трижды женат, имеет двух дочерей: Шрути и Акшару.

Впервые на экранах появился в 6-летнем возрасте. В 13 лет бросил школу и записался в театральную труппу. Вся актёрская жизнь Камала Хасана прошла на киностудиях Мадраса (ныне Ченнаи). После семилетнего перерыва он вернулся в кино в качестве ассистента хореографа под руководством опытного хореографа Тханкаппана. В это время он сыграл эпизодические роли в нескольких фильмах. Затем работал ассистентом режиссёра. Первую полноценную роль исполнил в фильме . Также сыграл роль антагониста в фильме  (1973). В 1974 году Камал дебютировал в фильме на языке малаялам , благодаря которому он получил первую в карьере награду Filmfare Awards South. В тамильском кинематографе прорывом для него стал фильм К. Балачандера Apoorva Raagangal, где он сыграл мятежного молодого человека, который влюбляется в зрелую женщину. Фильм принёс ему вторую премию Filmfare. После успешного фильма на хинди «Созданы друг для друга» (1981) он стал «звездой» всеиндийского масштаба. В 1983 году за роль в ленте «Третья ночь после новолуния» получил свою первую Национальную кинопремию

В 1996 году вышли два фильма с его участием: «Индиец» и Avvai Shanmughi, в обоих он сыграл двойную роль и оба имели коммерческий успех. Последний из них было решено переснять на хинди, в котором Камал Хасан решил попробовать себя в амплуа режиссёра. Вышедшая в 1997 году «Тётушка 420» также как и оригинал имела коммерческий успех. В том же году он начал работ над фильмом-биографией о Мохаммеде Юсуфе Хане Marudhanayagam, который так и не был отснят до конца. Завершены были только 45 минут плёнки и трейлер, но так как фильм на тот момент был самым дорогим проектом в индийском кинематографе, он был отложен из-за финансовых проблем.

В 2008 году вышел первый фильм в жанре современной научной фантастики Dasavathaaram, где он сыграл десять ролей и сам написал сценарий. Фильм имел коммерческий успех.
В 2010 году вышел фильм Unnaipol Oruvan, который является ремейком болливудского A Wednesday. В тамилоязычной версии роль полицейского сыграл Моханлал, а в телугуязычной версии Eeenadu — Вентакеш. Оба имели коммерческий успех
В 2013 году вышел двуязычный фильм «Многоликий», фильм имел коммерческий успех.

Фильмография

Примечания 

Закадровые исполнители кино на тамильском языке
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Лауреаты Национальной кинопремии Индии‏
Лауреаты Filmfare Awards
Тамилы
Люди с сахарным диабетом 1 типа